Деканова — женская форма фамилии Деканов.
 Деканова, Власта (1909—1974) — чешская гимнастка, двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике, участница Олимпийских игр.
 Деканова, Елизавета Михайловна (1869—1918) — русская оперная и камерная певица (меццо-сопрано).